Bouzonville ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Bouzonville, Stadt im Département Moselle
Bouzonville-aux-Bois, Gemeinde im Département Loiret
Bouzonville-en-Beauce, ehemalige Gemeinde im Département Loiret, heute Teil der Gemeinde Pithiviers-le-Vieil